Jacques Bernier peut faire référence à :

 Jacques Bernier (1775-1868), homme politique français
 Jacques Bernier (1928-1992), homme politique québécois
 Jacques Bernier (ingénieur), ingénieur et inventeur français